Schälmittel bezeichnet 

in der Nahrungsmittelverarbeitung eine chemische Substanz, die für die maschinelle Schälung von Früchten und anderen Pflanzenteilen (wie z. B. Knollen) verwendet wird. Beispielhaft ist hier Natronlauge zum Schälen von Kartoffeln zu erwähnen.

in der Dermatologie einen keratolytisch wirksamen Arzneistoff (Keratolytikum).